

Перевісьє — село, Атюр'євський район, Мордовія
 Перевісьє — присілок, Атюрєвський район, Мордовія
 Перевісьє — село, Ковилкінський район, Мордовія